Стефа́ник () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Стефаник, Семён Васильевич (1904—1981) — украинский советский общественно-политический деятель.
 Стефаник, Юрий Васильевич (1909—1985) — украинский писатель, журналист, литературный критик и общественный деятель.

Другое 
 «Стефаник» — словацкий бронепоезд, принимал участие  в Словацком восстании 1944 г